Джордж Керр Андерсон () — американский изобретатель, профессиональный стенограф и предприниматель. Основной областью его интересов были разнообразные пишущие машины, в основном — для стенографии.

Джордж Керр Андерсон родился 16 апреля 1863 года в округе Монтгомери, штат Теннесси, США. Его родителями были Самуэль Андерсон () и Мэтти Керр (). У Джорджа был инженерный склад ума, и он с молодых лет начал заниматься изобретательством. Одним из ранних рационализаторских предложений была окраска концов ленты пишущих машин в контрастный цвет, чтобы можно было вовремя заметить необходимость смены направления её перемотки.

Наибольшую известность Джордж Керр Андерсон получил как создатель машин для стенографии. Он самостоятельно реализовывал полный цикл производства своих изделий — от изобретения и патентования до посылки готового продукта клиенту по почте. Его стенографические машины вошли в историю, когда с их помощью была записана речь на инаугурации президента Мак-Кинли. Исследователи отмечают, что машины Андерсона были сложнее в производстве и использовании, чем машины конкурентов, однако всегда отличались хорошим качеством и возможностью лёгкого освоения.

Несмотря на то, что Джордж Керр Андерсон фактически создал промышленный стандарт для стенографических машин, обладал трудолюбием и сохранял творческую активность до самой старости, его дело не принесло ему значимого коммерческого успеха. Среди причин указывают уже упоминавшуюся сложность машинок, а также нежелание (или неумение) расширять производство.

Джордж Керр Андерсон скончался 22 мая 1942 года в Бэйсайд-Парк, Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.

Семья и родословная 
Исследователи отмечают, что Джордж Керр Андерсон происходит из рода шотландских Андерсенов, эмигрировавших в Америку на рубеже XVII—XVIII веков. Переехал в американские колонии Роберт Андерсон. По данным сайта Ancestry.com, все дети Роберта Андерсона родились в Америке, а самый старший из них — Натаниэль Андерсон — появился на свет в 1695 году, следовательно семья Андерсонов эмигрировала ещё в XVII веке.

Джордж Керр Андерсон был пятым поколением этой семьи, родившимся на территории Соединённых Штатов. Он был женат, имел сына и двух внуков.

См. также 
 Стенография
 Стенографическая машина
 Уи́льям Мак-Ки́нли — младший

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки